Grimmershörn bezeichnet:

 Grimmershörn (Cuxhaven), Ortsteil der Kreisstadt Cuxhaven, Niedersachsen
 Grimmershörn (Schiff), Vermessungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven